

Altro 
 epic – operatore di telefonia fissa e mobile attivo a Cipro ed a Malta

Acronimi 
 Ecliptic Plane Input Catalog – catalogo di sorgenti stellari sul piano dell'eclittica
 Electronic Privacy Information Center – organizzazione statunitense per la difesa della privacy
 Établissement public à caractère industriel et commercial – ente di diritto pubblico francese
 Explicitly parallel instruction computing – paradigma di architettura per microprocessori
 End Poverty in California – programma politico proposto dallo scrittore socialista Upton Sinclair nel 1934

Cinema 
 Epic - Il mondo segreto – film d'animazione del 2013

Editoria 
 Epic Illustrated – rivista

Fumettistica 
 Epic Comics – etichetta editoriale della Marvel Comics

Informatica 
 Epic – browser

Letteratura 
 Epic – romanzo di Conor Kostick del 2004

Musica 
 Epic – singolo dei Faith No More del 1990 dall'album The Real Thing
 Epic – album dei Borknagar del 2004
 Epic – album di R. Kelly del 2010
 Epic – album dei Blood on the Dance Floor del 2010
 Epic – album di Sharon Van Etten del 2010
 Epic metal – sottogenere dell'heavy metal
 Epic Records – etichetta discografica statunitense

Videogiochi 
 Epic Games – casa di sviluppo di videogiochi statunitense
 Epic – Videogioco di ruolo